La Liga 2006–07 var den 76. sæson oprettelsen af ligaen. Den fandt sted fra den 27. august 2006 til den 17. juni 2007. Real Madrid vandt La Liga på en bedre head to head mod FC Barcelona. Celta de Vigo, Real Sociedad and Gimnàstic de Tarragona rykkede med de tre laveste placeringer ned i Segunda División.

Slutstillingen 

K = Kampe spillet; V = Vundne kampe; U = Uafgjorte kampe ; T = Tabte kampe; Mål+ = Mål for; Mål- = Mål imod; +/- = Mål forskel; Point = Point
Regler for klassifikation: 1. point; 3. head-to-head; 3. mål difference; 4. mål scoret
1 Real Madrid og Barcelona er rangeret efter deres head-to-head rekord. I deres to kampe mod hinanden, har Real 4 point og Barcelona har 1 point:
Real Madrid 2 – 0 Barcelona (22. oktober 2006, Santiago Bernabéu)
Barcelona 3 – 3 Real Madrid (10. march 2007, Camp Nou)
2 Real Zaragoza og Atlético de Madrid er også rangeret efter deres head-to-head rekord. Zaragoza vandt alle kampe mod Atlético denne sæson:
Atlético de Madrid 0 – 1 Real Zaragoza (29. oktober 2006, Vicente Calderón)
Real Zaragoza 1 – 0 Atlético de Madrid (18. march 2007, La Romareda)
3. Da Getafe var finalist i Copa del Rey sammen med Sevilla FC, som kvalificerede sig til UEFA Champions League i 3. kvalifikationsrunde, bliver Getafe tildelt en plads i UEFA Cup.

Forfremmet til La Liga 
 Real Valladolid
 Real Murcia
 UD Almería

Topscorerlisten (El Pichichi) 
 Last updated 17 June 2007

Zamora trofæ 

Sidst opdateret 17. juni 2007

2006–07 resultater 
Sidst opdateret 17. juni 2007 

hjemmeholdet er opført i venstre kolonne. Blå viser en sejr til hjemmeholdet, mens en rød repræsenterer et tab for hjemmeholdet.

Stadium

Geografisk placering 

Fodboldsæson 2006-07